Rovnoecus klesovicus — ископаемый вид перепончатокрылых из подсемейства Pemphredoninae семейства песочных ос (Crabronidae), единственный в роде Rovnoecus.

Описание 
Обнаружен в эоценовом ровненском янтаре (Украина, Ровненская область, посёлок Клесов). Длина около 4 мм. Длина переднего крыла 3,32, длина головы — 0,8, длина брюшка — 2,23 мм. Характеризуется неполным затылочным килем, частично редуцированной второй дискоидальной ячейкой и наличием шипиков на всех голенях. Наиболее сходен с ископаемым родом  из балтийского янтаря. Эти два рода образуют монофилетическую группу сестринскую к кладе из родов  и .
Впервые вид был описан в 2009 году российским гименоптерологом А. В. Антроповым (Зоологический музей Московского государственного университета, Москва) и украинским энтомологом Е. Е. Перковским (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев) и назван по месту обнаружения в ровненском янтаре.

Примечания

Литература 
 Antropov, A. V., and E. E. Perkovsky . 2009. Rovnoecus, a new genus of digger wasps (Hymenoptera, Crabronidae, Pemphredoninae) from the Rovno amber. Paleontological Journal 43:1019—1023.
 Budrys, E. R. 1993. Digger Wasps of the Subfamily Pemphredoninae (Hymenoptera, Sphecidae) from the Baltic and Taimyr Amber. Acta Entomol. Lituanica. 2, 34—56 (1993).

†
†
Вымершие осы
Насекомые эоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2009 году
Инклюзы ровенского янтаря